El término forma hace referencia, en esta enciclopedia, a varios artículos:

Matemáticas
 a la forma como característica de una figura geométrica;
 a la forma diferencial, objeto del cálculo matemático;
 a la forma lineal o funcional lineal, una función matemática;

Geometría
 a la forma, figura espacial de los cuerpos;

Filosofía
 a la teoría de las formas (o teoría de las ideas), como el ser verdadero y causa del mundo sensible, según Platón;
 al hilemorfismo, teoría de la materia y la forma de Aristóteles;

Biología
 a la forma, una categoría taxonómica que constituye una subdivisión por debajo de «raza»;

Arte
 a la forma, uno de los elementos del arte;
 al formalismo, la estructura y el tratamiento concreto de una materia sensible o intelectual, que constituye la forma artística;

Música académica
 en sentido genérico, a la forma musical, una estructura o una tradición de escritura que permite inscribir la obra en la historia de la evolución de la creación musical;

Juegos
 a la forma, cualidades de una posición en el tablero de go;
 a la forma, un componente usado para cambiar, añadir o eliminar una polaridad a un slot de arma, Warframe o Centinela; también, sirve para la creación del dojo del clan, y como componente para las armas producidas en el dojo.

Otros
 Forma, la relación que una palabra tiene con un lexema.

Enlaces externos